Непали — многозначный термин.

 Непали — один из народов индоарийской группы, основное население Непала.
 Непали — крупнейший и государственный язык Непала.

Фамилия 
 Непали, Бадрилал (род. 1964) — непальский шахматист.